Infantka Luisa Teresa Španělská (11. června 1824 – 27. prosince 1900) byla španělská infantka.

Byla dcerou infanta Františka de Paula Španělského a princezny Luisy Šarloty Neapolsko-Sicilské. V roce 1847 se provdala za španělského aristokrata Dona José Maríu Osoriu de Moscoso y Carvajal, vévodu ze Sessy. Byla důvěrnou přítelkyní a oblíbenou sestřenicí a švagrovou královny Isabely II., která jí sňatek povolila navzdory jejich nerovnému postavení.

Potomci 
Pár měl tři děti:

 Francisco de Asís Osorio de Moscoso y Borbón (16. prosince 1847 – 18. ledna 1924), 17. vévoda ze Sessy, 18. vévoda z Maquedy, 7. vévoda z Montemaru, 11. markýz z Águily, 20. hrabě z Trastamara, španělský grand, ⚭ María del Pilar Jordán de Urríes y Ruiz de Arana (21. června 1852 – 4. srpna 1924)
 Luis Osorio de Moscoso y Borbón (11. února 1849 – 19. dubna 1924), 26. markýz z Ayamonte, 21. hrabě z Cabra, španělský grand, bezdětný
 María Cristina Isabel Osorio de Moscoso y Borbón (26. května 1850 – 27. března 1904), vévodkyně z Atrisca, markýza z Leganés, markýza z Morata de la Vega, ⚭ Pierre Laurent Leopold Eugène de Bauffremont Courtenay (6. září 1843 – 30. května 1917), 6. hrabě z Bauffremontu, 8. kníže z Marnay,

Tituly 
 Její královská Výsost, infantka Luisa Teresa Bourbonská

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1824
Úmrtí v roce 1900
Španělské princezny
Narození 11. června
Úmrtí 27. prosince
Úmrtí v Madridu
Ženy